Die Scottish Women’s Premier League 2010 war die 9. Austragung der höchsten schottischen Frauenfußballliga SWPL. Diese wird von der Scottish Football Association organisiert.

Teilnehmer und Modus 
Es musste keine Mannschaft der Vorsaison ausscheiden. So wurde der Wettbewerb mit denselben zwölf Mannschaften ausgetragen.

Die Mannschaften spielten vom 14. März bis zum 7. November 2010 in einer Einfachrunde mit Hin- und Rückspiel gegen alle anderen um die Platzierung. Der Letztplatzierte musste in die Scottish Women’s Football League absteigen.

Der schottische Meister im Frauenfußball war für die UEFA Women’s Champions League 2011/12 qualifiziert.

Hauptrundentabelle 

Quelle: Soccerway

| style="vertical-align:top"|

|}

Die letztplatzierte Mannschaft hatte sich nicht für die nächste SWPL-Saison qualifiziert und stieg damit in die Scottish Women’s Football League ab.

Siehe auch 
 Scottish Women’s Premier League Cup

Weblinks 
 Homepage der Liga auf der Webseite des Schottischen Fußballverbandes (nur aktuelle Saison dargestellt)
 Tabelle der SWPL 2010 auf Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF)

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010